Кон Сонок (; родилась в 1963 году) — южнокорейская писательница.

Биография 
Кон Сонок родилась в 1963 году в уезду Коксон в провинции Чолла-Намдо. У писательницы было трудное детство. Её отец, рано оставил семью и, скрываясь от кредиторов, вёл бродяжнический образ жизни, её мать страдала от проблем со здоровьем. Хотя Кон Сонок была принята в университет, она была вынуждена оставить учебу. Чтобы урегулировать финансовые проблемы, Кон Сонок устраивается работать на завод вдали от своего дома.

Как писательница Кон Сонок заявила о себе в 1991 году, когда в одном из популярных корейских литературных журналов был опубликован её роман «Первородный огонь»

Творчество 
В своих произведения Кон Сонок часто изображает традиционную жизнь в сельской местности, опираясь на свой собственный опыт в её родном городе в провинции Чолла-Намдо.
Женские персонажи Кон Сонок, как правило, относятся к бедным слоям населения. Например, девушка в рассказе «Эта жизнь», вынужденная жить в холодной, заброшенной квартире без электричества, в конце погибает в результате взрыва газа.

Ещё одним излюбленным сюжетом автора является город Кванджу. Её муж остался в живых после восстания в Кванджу в 1980 году. Кон Сонок жила недалеко от центров восстания, и университет, который она кратковременно посещала, также в этом городе. В её дебютном романе «Первородный огонь», изображается горький опыт и травмы мужчин, которые приняли участие в демократическом восстании в Кванджу. Действие её ключевых работ, в том числе рассказов «Сухой сезон», «Алиби для следующей жизни», романа «Когда я была самой красивой», также происходит в Кванджу

Библиография 

 오지리에 두고 온 서른살 Мои тридцать остались позади в Оджи-ри (1993)
 내 생의 알리바이 Алиби для следующей жизни (1998)
 멋진 한 세상 Удивительный мир (2002)
 유랑가족 Бродячая семья (2005)
 명랑한 밤길 Весело ночью (2007)
 내가 가장 예뻤을 때 Когда я была самой красивой (2009)

Произведения, переведённые на русский язык 
 Приходите на поле гаоляна (СП(б)., 2011) ISBN 978-5-89332-180-7

Награды 

 Премия Манхэ (2009)

Примечания 

Писатели Кореи